Арташе́с Самве́лович Туманя́н (, 16 ноября 1949, село Дебедашен, Ноемберянский район) — армянский государственный деятель.

Биография 
 1966—1971 — Ереванский политехнический институт, факультет технической кибернетики. Кандидат экономических наук, доцент.
 1972—1978 — Кироваканский филиал Ереванского политехнического института, преподаватель кафедры высшей математики.
 1978—1982 — начальник конструкторского бюро Кироваканского завода электронно-вычислительной техники, главный конструктор.
 1982—1988 — освобождённый секретарь партийного комитета Кироваканского завода электронно-вычислительной техники.
 1988—1990 — начальник организационного отдела горсовета Кировакана АКП.
 1990—1995 — депутат верховного совета Армянской ССР.
 1990—1992 — заместитель председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам парламента Армении.
 1992—1995 — вице-спикер парламента Армении.
 1995—1999 — депутат парламента Армении. Член постоянной комиссии по финансово-бюджетным, кредитным и экономическим вопросам. Беспартийный.
 1997—1998 — начальник налоговой службы Армении.
 1998—1999 — советник президента Армении.
 1999—2000 — первый заместитель министра иностранных дел Армении.
 2000—2006 — руководитель администрации президента Армении.
 2006—2015 — председатель совета директоров «ЛИСАМ» юридические услуги.
 С 17 февраля 2015 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Исламской Республике Иран.

Министры государственных доходов Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Руководители аппарата президента Армении
Советники Президента Армении
Выпускники Национального политехнического университета Армении
Кандидаты экономических наук
Заместители министра иностранных дел Армении